Dan Newman est un nom pouvant désigner:

 (né en 1952), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1963), homme politique canadien en Ontario
, consultant politique américain

Voir aussi 
 
 

Newman, Dan